Хабии () — род птиц из семейства танагровых. Птицы обитают в субтропических и тропических низменных влажных лесах Южной Америки. Насекомоядные.

Виды

Примечания 

Роды птиц
Танагровые